Le laboratoire d’excellence (labex) TransferS regroupe  relevant de l’École normale supérieure de Paris (ENS), du Collège de France et/ou du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il s’agit d’unités mixtes de recherche, de chaires du Collège de France et des bibliothèques littéraires du service commun de la documentation (SCD) de l'ENS. Il fait partie de l’initiative d’excellence Paris-Sciences-et-Lettres (idex PSL*). Il est dirigé par Michel Espagne (CNRS-ENS, directeur de l'UMR 8547 pays germaniques).

Ses axes de recherches s’articulent autour des travaux actuels portant sur les « transferts culturels » tels qu’ils ont été théorisés à partir du milieu des années 1980. Il s’agit d’étudier dans la très longue durée les formes de re-sémantisation qui accompagnent la circulation des textes, des modèles intellectuels, des objets matériels, artistiques ou quotidiens, entre les cultures. Une archéologie privilégiant les métissages au sein du bassin méditerranéen, une science de la littérature attentive aux républiques savantes comme aux métissages postcoloniaux, une philosophie ou une esthétique soucieuses de l’inscription des concepts dans la pluralité des langues, une histoire intellectuelle orientée sur des dynamiques traductrices ou la diffusion des arts rencontrent une anthropologie des contacts, une science du langage ou du droit attachée à la circulation des modèles.

Lauréat de l'appel EUR 2017, TransferS est intégré à la nouvelle École universitaire de recherche Translitteræ depuis le .

Composantes 
Pays germaniques : histoire, culture, philosophie (transferts culturels - archives Husserl) - UMR 8547 
 Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident (AOROC) - UMR 8546 
 Bibliothèque LSHS de l'ENS (Ulm-Jourdan) 
 Centre d’archives de philosophie, d’histoire et d’édition des sciences (CAPHÉS) - UMS 3610
 Centre Léon Robin de recherches sur la pensée antique - UMR 8061 
 Centre Maurice Halbwachs (CMH) - UMR 8097 
 Centre de théorie et d’analyse du droit (CTAD) - UMR 7074
 Chaire « religion, institutions et société de la Rome antique » du Collège de France
 Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC) - UMR 8066 
 Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) - UMR 8132 
 Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) - UMR 7130 
 Langues, textes, traitements informatiques, cognition (LATTICE) - UMR 8094 
 République des savoirs – USR 3608
 Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité (THALIM) - UMR 7172

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Labex

Liens externes 

Investissements d'avenir
Laboratoire de recherche en France